Онлайн-работа (от  — на линии, на связи) — работа, доступная для широких масс населения, использующая главные достоинства Интернета (быструю связь, повсеместную доступность и многозадачность), превращая их совокупность в виртуальное рабочее место — онлайн-офис.

Возникновение онлайн-работы 
Первый кирпич в фундамент онлайн-работы был заложен вместе с появлением E-mail (систем электронной почты) и E-search (поисковых систем). Возможность практически мгновенно передавать сообщения и получать необходимую информацию «из одного» источника дала начало новой эре в развитии Интернета.

Следующим стало появление E-learning — систем дистанционного обучения, позволяющих получать дополнительные знания и навыки, не выходя из дома. На сегодняшний день существуют миллионы сайтов данной направленности, среди которых: энциклопедии, базы видеокурсов и др.

Онлайн-бизнес 

Наравне с онлайн-обучением появился онлайн-бизнес — E-commerce.

Предпосылки появления онлайн-бизнеса:
 активный рост количества Интернет-пользователей;
 социальный потенциал для продвижения бренда;
 низкий «порог вхождения» на новый рынок.
Появление онлайн-бизнеса стало одним из важнейших этапов развития Интернета и бизнеса в целом. Благодаря E-commerce сформировалась новая рыночная система, кардинально отличающаяся от классической, и тысячи компаний по всей планете получили доступ к многомиллионной аудитории Сети.

Сегодня всё новые и новые сферы жизни переносятся в Интернет: Электронные деньги (банки и платежи), E-medicine (медицинские услуги) и многие другие. Интернет-магазины, ip-телефония, сервисы продажи авиабилетов — это реалии жизни, подкрепленные экономической целесообразностью.

Интернет превратился в универсальную платформу, позволяющую пользователям общаться, получать информацию, учиться и тратить деньги одновременно. Следующим логичным этапом его развития стала удаленная работа.

Фриланс 

Фриланс — вид удалённой работы, характеризирующийся выполнением определённых задач через Интернет без заключения долговременного договора с работодателем. Чаще всего работы выполняются без привлечения наёмных сотрудников.

С 1972 года (когда идея удалённой работы была впервые озвучена) до недавнего времени фриланс оставался уделом компьютерных специалистов — web-дизайнеров, программистов и т. п. Со временем, благодаря развитию технологий, в ряды фрилансеров также вошли переводчики, юристы, бухгалтеры, менеджеры по продажам и представители многих других профессий.

Удаленная работа стала нормой, но всё ещё воспринимается и выглядит как некий подряд — без административного контроля, упрощённого оформления и со сдельными условиями оплаты. Кроме того, несмотря на существование различных профессиональных интернет-ресурсов, фриланс по-прежнему остаётся работой «через Интернет», а не «в Интернете», то есть использует его для передачи данных, как коммуникатор.

Онлайн-карьера 
Сегодня можно с уверенностью говорить об онлайн-работе как о закономерном этапе в развитии Интернета и сферы альтернативного трудоустройства. E-work предоставляет широчайшие возможности карьерного роста и, соответственно, увеличения заработка. Фактически, онлайн-карьера — это та же карьера, но в качественно новой сфере.

Преимущества онлайн-карьеры:
 самостоятельное планирование целей и задач;
 отсутствие «потолка» развития;
 возможность дистанционного обучения;
 возможность трудоустройства инвалидов и людей с психическими расстройствами.

Если же говорить о недостатках, то можно отметить, что онлайн-карьера не подходит людям, боящимся ответственности и не способным к самоорганизации. Кроме того данная форма занятости может иметь негативное влияние на семейные отношения, а также имеет свои социально-экономические риски, как например, высокая конкуренция, низкая стоимость услуг и проблемы правового регулирования.

См. также 
 Удалённая работа

Ссылки 

 Удаленная работа спасёт пострадавших от кризиса! — статья о решениях проблемы безработицы.

Примечания 

Занятость
Труд
Свободные профессии